Пу́нта-Умбри́я () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Уэльва, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Большая Уэльва. Занимает площадь 38 км². Население — 14 714 человек (на 2010 год). Расстояние — 25 км до административного центра провинции.

В 2011 году в городе прошёл чемпионат мира по кроссу.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Punta Umbría
 Casa Museo de los Ingleses
 Carnaval de Punta Umbria

Города Уэльвы
Муниципалитеты Уэльвы